

Toponymes 

 Cappy, commune française de la Somme en région Hauts-de-France.
 Fontaine-lès-Cappy, commune française de la Somme en région Hauts-de-France.

Patronyme 

 Basile Pierre Chamorin de Cappy (1755-1829), homme politique français.

Patronyme français